Якшиянц  — армянская фамилия. Известные носители:
 Павел Якшиянц — преступник, организатор захвата автобуса с детьми в Орджоникидзе.
 Вадим Якшиянц — банкир, Московский кредитный банк, затем заместитель председателя Правления, КБ «Платина».